Иван Никитич Зимин (1818 — 17 декабря 1887) — купец, предприниматель, старший сын Никиты Семёновича Зимина. Имел звание потомственного почётного гражданина. Создал прядильно-ткацкое товарищество под названием «Товарищества Зуевской мануфактуры И. Н. Зимина» рядом со станцией Дрезна, ещё до основания имея в собственности одну ситценабивную фабрику, которая передалась Ивану Никитичу по наследству.

Предпринимательская деятельность 

Иван Никитич быстро вошёл в дело после смерти отца. За всю свою жизнь он улучшал и модернизировал существующие фабрики, строил новые. Некоторые источники предполагают, что его деятельность в истории династии вошла как самая успешная и самая плодотворная.

Он первый основал фабрику в Дрезне, на маленькой, неразвитой станции. Это место было выбрано благодаря своим географическим особенностям: рядом была железная дорога, практически по всей местности были разбросаны торфяные болота, соответственно, было, где брать дешёвое топливо.

Благодаря ему в 1867 году мануфактура получила бронзовую медаль на Парижской выставке. В 1868 году Иван Никитич принял решение объединить уже имеющиеся предприятия в одну компанию, которая была названа «Зуевская мануфактура И. Н. Зимина». Через несколько десятилетий в 1884 году он основал паевое товарищество «Товарищество Зуевской мануфактуры И. Н. Зимина».

Во время нахождения Ивана Никитича на роли управляющего акционерным обществом, оно получило различные награды: две золотые медали на Всероссийской выставке мануфактур в Санкт-Петербурге в 1870, ещё две на Всероссийской политехнической выставке в 1872 году; на мануфактурной выставке в Москве в 1882 предприятие получило две серебряных медали.

Иван Никитич и издал первый устав для своих предприятий, где рассказал о правах и обязанностях рабочих и самой цели товарищества.

После смерти Ивана Никитича Зимина его дело досталось сыновьям Григорию и Ивану, которые продолжили начинания своего отца. Спустя несколько десятилетий это товарищество стало одним из видных предприятий России, а Зимины получили всенародную славу. Сегодня многие жители городка Дрезна считают, что основанием города они обязаны Зиминым, с которыми этот город был тесно связан.

Многие жители и старожилы Дрезны рассказывают о Иване Никитиче, что он активно участвовал в жизни города. Так, он построил жилые казармы, две церкви, церковно-приходскую школы, две бани, больницу и продуктовую лавку. На таких делах город постепенно развивался, благодаря чему он напрямую обязан Ивану Никитичу Зимину.

Памятник 
В 2015 году на территории города Дрезны был построен памятник, в честь Ивана Никитича, цель которого — увековечить династию Зиминых и первого основателя дела. Мэр города Дрезны В. М. Цван заявил, что эту инициативу активно поддержали сами жители города. Для этого события был подобран участок для строительства и проведён конкурс для выбора исполнителя. Все расходы на себя взяла администрация города и потомок Ивана Никитича — Дмитрий Зимин.

По мнению жителя Дрезны это историческое события, потому что благодаря основателю первой фабрики Ивану Никитичу город развивался.

Память открыли Б. В. Егоров и В. М. Цветан, торжественно перерезав красную ленточку. После этого монумент был освящён Вячеславом Кузнецовым, настоятелем храма Великомученицы Параскевы д. Горбачиха.

Галерея

Примечания

Литература 
 
 
 

Купцы Российской империи
Предприниматели Российской империи
Похороненные на Преображенском кладбище